Лёгкая кавалерия:
 Лёгкая кавалерия — вид (тип) кавалерии, оснащённый облегченным снаряжением и вооружением.
 «Лёгкая кавалерия» — группа Геворка Вартаняна, которая во время ВОВ 1941-45 гг. выявляла и ликвидировала нацистскую агентурную сеть в Иране.
 «Легкая кавалерия» — оперетта австрийского композитора Франца фон Зуппе.
 «Лёгкая кавалерия» — советское молодёжное движение, которое возникло как форма государственного и общественного контроля.

Примечания